Adam Stachowiak (voetballer), Pools voetballer
 Adam Stachowiak (wielrenner), Pools wielrenner